Іванчов Павло Васильович (* 1972) — професор, доктор медичних наук.
 Іванчов Павло Георгійович (* 1951) — український футбольний тренер, відомий за роботою у бедевлянському «Беркуті», «Калуші» та рівненському «Вересі».
 Тодор Іванчов (1858—1905) — болгарський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Болгарії (13 жовтня 1899 — 25 січня 1901), депутат 3-х, 5-х і 10-х Народних зборів.
Болгарські прізвища